est un clade éteint de dinosaures Ornithopoda connu dans les gisements du Crétacé en Amérique du Sud, en Antarctique et en Australie, qui contient de nombreux Ornithopoda bipèdes qui étaient auparavant considérés comme des « Hypsilophodontidae ».

Classification 
Calvo  (2007) ont inventé Elasmaria pour accueillir Macrogryphosaurus et Talenkauen, qu'ils ont classé comme des Iguanodontia basaux distincts des autres Iguanodontia en ayant des plaques minéralisées sur les côtes. En 2016, un article décrivant le genre Morrosaurus a trouvé que le clade Elasmaria était bien plus grand que son contenu initial de deux taxons, contenant plutôt une variété d'Ornithopoda de l'hémisphère sud. En 2019, Matthew C. Herne  ont redéfini Elasmaria comme « tous les taxons plus proches de Macrogryphosaurus gondwanicus et Talenkauen santacrucensis que de Hypsilophodon foxii ou Iguanodon bernissartensis », élargissant la définition pour inclure le grand nombre de taxons qui font maintenant partie du clade.

Le cladogramme ci-dessous résulte de l'analyse de Herne , 2019.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Ornithischia
Taxon fossile décrit en 2007
Paléontologie en Australie
Paléontologie en Argentine
Paléontologie en Antarctique
Paléontologie en Afrique du Sud